Свеховский — фамилия:

 Свеховский, Иван Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4950; 3 декабря 1834.
 Свеховский, Эдуард Иеронимович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 12 апреля 1878.